Archigenes kan syfta på:

 Archigenes (läkare) –  grekisk-syrisk läkare i antikens Rom
 Archigenes (djur) – ett fjärilssläkte